Subramania är ett släkte av svampar. Subramania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Subramania